Hörningen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hörningen, Småland, sjö i Vimmerby kommun,  (17,2 ha)
Hörningen, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun,  (19,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn